Zaidín kan syfta på:

Spanien 

 Zaidín (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Zaidín (ort), Aragonien, Provincia de Huesca,